Valencina de la Concepción kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valencina de la Concepción (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Valencina de la Concepción (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar